Borowce ist der Name folgender Dörfer in Polen:
 Borowce (Dąbrowa Zielona), Dorf der Gmina Dąbrowa Zielona in der Woiwodschaft Schlesien
 Borowce (Troszyn), Dorf der Gmina Troszyn in der Woiwodschaft Masowien